Hrvatska:
 Zavrh (Brod Moravice), naselje u općini Brod Moravice

Crna Gora:
 Zavrh (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić

Slovenija
 Zavrh (Bloke, Slovenija), naselje u općini Bloke
 Zavrh (Lenart, Slovenija), naselje u općini Lenart
 Zavrh (Litija, Slovenija), naselje u općini Litija
 Zavrh (Trebnje, Slovenija), naselje u općini Trebnje
 Zavrh nad Dobrno, naselje u općini Dobrna
 Zavrh pod Šmarno Goro, naselje u općini Medvode
 Zavrh pri Borovnici, naselje u općini Vrhnika
 Zavrh pri Črnivcu, naselje u općini Kamnik
 Zavrh pri Galiciji, naselje u općini Žalec
 Zavrh pri Trojanah, naselje u općini Lukovica